Spoorstraat (Alkmaar)
Spoorstraat (Arnhem)
Spoorstraat (Baarn)
Spoorstraat 2 (Baarn)
Spoorstraat 8-10 (Baarn)
Spoorstraat (Bodegraven)
Spoorstraat (Hilversum)
Spoorstraat (Hoorn)
Spoorstraat (Langedijk)
Spoorstraat (Nieuw-Vennep)
Spoorstraat (Roelofarendsveen)
Spoorstraat (Utrecht)
Spoorstraat (Venlo)
Spoorstraat (Weesp)